Калинівка — річка в Україні, у Коростенському районі Житомирської області. Права притока Ужу (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 7,2 км. 

Притоки: Ченга (права).

Розташування 
Бере початок на північному сході від Ходаків. Тече переважно на північний захід понад Купечем і на південній стороні від Барди впадає у річку Уж, праву притоку Прип'яті.

Примітки

Посилання 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Коростенського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці